Ballplay Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Ballplay Creek (Cherokee County, Alabama)
 Ballplay Creek (Etowah County, Alabama)
 Ballplay Creek (Tennessee), im Monroe County